LO 165 ist eine Flugnummer des Linienfluges der Polskie Linie Lotnicze LOT, insbesondere:
 Eines am 2. April 1969 verunglückten Fluges, siehe LOT-Flug 165
 Eines am 30. August 1978 entführten Fluges, siehe Flugzeugentführung von Danzig